Передовка — название населённых пунктов в России:

 Передовка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Передовка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.